Le mot Fada a plusieurs significations.

Géographie 
 Fada, une ville située dans l'est du Tchad.
 Fada, un département du  Tchad.
 Fada N'Gourma, une ville située dans l'est du Burkina Faso.
 Fada (ou Fata), un village du Cameroun.

Divers 
 Fada, mot issu du provençal désignant une personne littéralement « envoûtée par les fées » (de fada, « fée » qui a donné le participe fadat dont est issu le mot), et par extrapolation une personne simple d’esprit. D'où :
 « Maison du fada », surnom de la Cité radieuse de Marseille, immeuble de Le Corbusier ;
 Fada Cola, cola alternatif marseillais.
 FADA, acronyme pour : 
 Femmes autochtones disparues et assassinées ;
  Federación Argentina de Ajedrez, Fédération argentine des échecs.